Новоть (, ) — деревня и община района Наместово Жилинского края в северной Словакии.

Расположена в Словацких Бескидах в исторической области О́рава, в 22 км от районного центра города Наместово, и 213 км от Братиславы. Площадь — 37,98 км².

Население 
Население на 31 декабря 2020 года — 3 692 человека.

История 
Впервые упоминается в 1691 году. Возникла у Оравского замка. Первоначально была известена как Юрков. Помимо сельского хозяйства, население в прошлом занималось выращиванием льна, производством черепицы и полотна, лесозаготовками, сплавом и производством деревянной утвари.

Достопримечательности 
 Статуя «Святая Троица» 1806 года,
 Статуя Святого Яна Непомуцкого,
 Статуя Христоса 1825 года,
 статуя Пьеты 1800 года.

Ссылки 
 Официальный сайт Оравска Лесна  

Населённые пункты Словакии